Maplewood (anglais signifiant bois d'érable) est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Maplewood (Indiana)
 Maplewood (Minnesota)
 Maplewood (Missouri)
 Maplewood (New Jersey)
 Maplewood (Ohio)

Autres sens 

 « Le Maplewood » était aussi un navire anglais coulé par un sous-marin allemand U-35 lors de la Première Guerre mondiale au large de la Sardaigne en 1916, dans le secteur du cap Spérone.